Peace Garden ist

 der International Peace Garden auf der Grenze zwischen den USA und Kanada
 der Flugplatz International Peace Garden in North Dakota (USA)
 St Thomas’ Peace Garden in Birmingham (Vereinigtes Königreich)

Siehe auch:
 Peace Park
 Friedenspark